UEFA Golden Players byl on-line průzkum, který byl proveden v roce 2004 u příležitosti oslav 50 let od vzniku UEFA. Anketa, která byla k dispozici na webových stránkách UEFA, se týkala výběru lidí z 10 oblíbených fotbalistů z předchozích pěti desetiletí z 250 fotbalistů. Odpovědělo více než 150 000 lidí. Na prvním místě se umístil Zinédine Zidane, následovaný Beckenbauerem a Cruijffem.

Tabulka fotbalistů

Odkazy

Reference

Související články 
 FIFA 100
 UEFA Jubilee 52 Golden Players

Externí odkazy 
 Tabulka na rsssf.com

Ocenění ve fotbalu